Оттон II Рыжий (955—983) — король Германии и император Священной Римской империи (с 973), король Италии (с 973).
 Оттон II (ум. 1047) — пфальцграф Лотарингии (1035—1045), герцог Швабии (1045—1047).
 Оттон II (ум. 1111) — граф Габсбург, представитель дома Габсбургов.
 Оттон II (также известен как Оттон II Богатый; ок. 1050—1113) — сеньор, а затем граф Цютфена.
 Оттон II Богатый (1125—1190) — маркграф Мейсена из династии Веттинов.
 Оттон II (после 1147—1205) — 3-й маркграф Бранденбурга (с 1184 года до своей смерти).
 Оттон II (ок. 1171/1184 — 1234) — пфальцграф Бургундии (1211—1231).
 Оттон II Светлейший (1206—1253) — пфальцграф Рейнский (с 1227), герцог Баварии (с 1231).
 Оттон II Хромой (ок. 1215—1271) — граф Гельдерна и Цютфена с 1229 года
 Оттон II Сильный (ок. 1266—1330) — герцог Брауншвейг-Люнебурга в Люнебурге с 1277 года